Форту́на ли́га 2015/16 — 23-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словакии по футболу. Чемпионский титул защитил клуб «Тренчин».

Клубы-участники

Тренеры и спонсоры

Турнирная таблица

Примечания 
 
 uefa.com

2015/2016
Словакия
Спорт в Словакии в 2015 году
Спорт в Словакии в 2016 году